Schopenhauer ( < mnd. schōpenhower "tillverkaren av skänken") är efternamnet till flera kända personer:
 Arthur Schopenhauer, tysk filosof.
 Johanna Schopenhauer, tysk författare, mor till Arthur och Adele.
 Adele Schopenhauer, tysk författare.

Lågtyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken